Gaudard ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Gaudard (1933–2012), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Katja Gaudard (* 1976), Schweizer Schauspielerin und Tänzerin
 Victor Gaudard (1797–1871), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Godard